A Base Naval de Val-de-Cães é uma Organização Militar subordinada ao 4.º Distrito Naval da Marinha do Brasil, localizada em Belém, no estado do Pará.

Tem por missão apoiar as unidades da Marinha do Brasil em sua área de jurisdição, em especial ao Grupamento Naval do Norte, prestando reparos ou apoio logístico. atualmente presta apoio aos meios navais subordinados aos Comandos do 4.º Distrito Naval e do 9.º Distrito Naval.

História
O nome de Val-de-Cães origina-se de uma antiga fazenda que ali existia, pertencente à Ordem das Mercês. Os religiosos mantinham ali canis, o que teria dado o nome ao local: Vale de Cans e, finalmente, Val-de-Cães.

Localizado na boca sul da foz do rio Amazonas, a principal via de transporte da região, aí foram construídas algumas oficinas e depósitos em 1729, destinadas a prestar reparos nas canoas de guerra e  armazenar munições e demais petrechos de guerra. Aí foi criado, em 1761, o Arsenal de Marinha do Pará, com maiores atribuições, incluindo a construção naval. Posteriormente, o Arsenal entrou em decadência, limitando-se à manutenção das pequenas embarcações lotadas na região.

A moderna Base Naval de Val-de-Cães surgiu em 25 de Julho de 1949, a partir do reconhecimento da necessidade da Marinha do Brasil possuir bases de apoio adequadas em toda costa brasileira. Para constituí-la, uniu-se ao antigo Arsenal de Marinha do Pará as instalações de uma autarquia portuária, somando-se uma área total de 4.506.000m².

Com o aumento da presença militar brasileira na Amazônia, a base ganhou maior relevância, fornecendo reparos e produzindo lanchas inclusive para o 9.º Distrito Naval.

Vem atuando de maneira consistente com o projeto "Caminhos da Escola" do Governo Federal, na construção de lanchas escolares para o transporte de estudantes ribeirinhos.

Características 
Situada em posição estratégica, na foz do rio Amazonas, atua tanto em águas fluviais quanto no mar.

Conta com um dique seco de 225 x 27 metros com capacidade de 40.000 toneladas; um dique flutuante de 60 x 14 metros com capacidade de 800 toneladas; oficinas de mecânica naval, estruturas, metalurgia, eletricidade, motores e eletrônica; píer para atracação e heliporto.

Ver também 
 Bateria de Val-de-Cães

Ligações externas 
 Histórico da Base
 Reportagem sobre a Base Naval

Val de Caes